Алекса́ндр Пото́цкий:
 Потоцкий, Александр Александрович (1864—после 1917) — русский политик, член Государственной думы от Подольской губернии.
 Потоцкий, Александр Платонович (1846—1918) — генерал-лейтенант, директор Полтавского кадетского корпуса.
 Потоцкий, Александр Станислав (1778—1845) — граф, шталмейстер Высочайшего двора.
 Потоцкий, Александр Станиславович (1798—1868) — польский граф, военный, эмигрант и филантроп.
 Потоцкий, Александр Ян (1662—1714) — польский государственный и военный деятель, меценат, воевода.